7-я артиллерийская Запорожская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Резерва Главного Командования — формирование артиллерии (соединение, артиллерийская дивизия прорыва) РККА Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне и после неё.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 22120.

Сокращённое наименование — 7 адп РГК.

История формирования 
Сформирована в ноябре 1942 года как 7-я артиллерийская дивизия РГК, на основании приказа Народного комиссара обороны СССР № 00226 от 31 октября 1942 года. Согласно приказу формирование необходимо было завершить к 20 ноября 1942 года и дислоцировать дивизию в районе города Котлубань. В состав дивизии должны были войти следующие артиллерийские формирования Донского фронта: 648-й и 99-й пушечные артполки, 1184-й, 391-й и 508-й истребительно-противотанковые артполки и 810-й отдельный разведывательный артдивизион.

Управление дивизии было сформировано в период с 17 по 25 ноября 1942 года. 25 ноября управление дивизии произвело погрузку в эшелоны на станции Голутвин и отправилось по маршруту: Голутвин, Рязань, Поворино и 7 декабря прибыло на станцию выгрузки Себряково, где поступило в распоряжение 3-й гвардейской армии. С 5 по 12 декабря управление дивизии принимало в свой состав полки и подразделения.

На укомплектование артдивизии были обращены:
 124-й гаубичный артиллерийский полк;
 320-й гаубичный артиллерийский полк;
 877-й гаубичный артиллерийский полк;
 213-й пушечный артиллерийский полк;
 1092-й пушечный артиллерийский полк;
 210-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк;
 525-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк;
 870-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк;
 812-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион.

В состав формирования также вошла 34-я отдельная корректировочная авиаэскадрилья в составе 5 двухместных самолётов Ил-2 и одного самолёта У-2.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: с 17 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года.

В ходе Среднедонской операции участвовала в разгроме группировки противника на Дону и срыве попыток деблокады группировки врага, окружённой под Сталинградом. К концу операции вышла на рубеж реки Калитва, после чего переброшена в район южнее Миллерово, и поддерживала огнём советские войска в ходе Ворошиловградской операции, участвовала в освобождении Ворошиловграда.

До июля 1943 года занимала оборонительные позиции на Северском Донце, вела бои в ходе Харьковской оборонительной операции на 28 мая 1943 года находилась на позициях под Чугуевым.

В июле 1943 года пополнена новыми частями и получила наименование 7-я артиллерийская дивизия прорыва.

Основное вооружение 7 адп было следующим:
 105-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощности: 203-мм гаубицы Б-4;
 25-я гаубичная артиллерийская бригада: 122-мм гаубицы М-30;
 17-я пушечная артиллерийская бригада: 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20;
 11-я лёгкая артиллерийская бригада: 76-мм орудия ЗИС-3;
 9-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада: 152-мм и 122-мм пушки А-19;
 3-я миномётная бригада: 120-мм миномёты.

Участвовала в Изюм-Барвенковской операции, затем в Донбасской операции, поддерживая войска 8-й гвардейской армии.

В сентябре 1943 года участвовала в Запорожской операции, отличилась при освобождении Запорожья, вела бои на Никопольском плацдарме, 5 — 6 ноября 1943 года, находясь в районе Верхний Рогачик, Карачекрак — Садовый отбивала контратаку немецких танков прямой наводкой, некоторые части сражались в окружении, затем продолжила наступление и в ходе последовательных Березнеговато-Снигирёвской и Одесской операции вышла в Молдавию.

Из Молдавии (с Днестра, из района Дубоссары), в июне 1944 года переброшена на рубеж реки Свирь, в район города Лодейное Поле, где принимала участие в Свирско-Петрозаводской операции. В ходе операции была придана 98-й гвардейской стрелковой дивизии и 100-й гвардейской стрелковой дивизии, которые наносили главный удар в направлении на Кондуши, Олонец. Дивизия производила артиллерийскую подготовку в течение 3,5 часов. Соединениями именно этой артдивизии была разрушена плотина гидроузла Свирь-3.

По окончании операции, 3 августа 1944 года, спешно снялась с позиций, совершила 300-километровый марш, погружена в 25 воинских поездов и направлена на юг, куда успела прибыть в середине августа 1944 года (первые поезда с оперативной группой высадились в месте назначения 9 августа 1944 года, полностью сосредоточилась 14 августа 1944), чтобы принять участие в Ясско-Кишинёвской операции. В ходе операции наступала на измаильском направлении, переправилась через Дунай. Непосредственно после операции, в сентябре 1944 года, переброшена на 2-й Украинский фронт из Болгарии. 13 сентября 1944 года разгружалась на станции Кырпа, недалеко от города Корансебаш (Румыния). 2 октября 1944 года вступила на территорию Югославии, местечко Лазарево, некоторые полки продвинулись до Петровграда.

С октября 1944 года принимает участие в Дебреценской операции, обеспечивая огнём захват плацдармов на левом берегу реки Тиса, с конца октября 1944 года принимает участие в Кечкемет-Будапештской операции, 5 декабря 1944 года обеспечивала огнём форсирование Дуная между городами Эрчь и Будафок, в 15-ти километрах восточнее Будапешта, наступала на Будапешт с юга, c 19 декабря 1944 года поддерживала огнём прорыв обороны врага 10-м гвардейским стрелковым корпусом. Приняла участие во взятии Секешфехервара 23 декабря 1944 года, вошла в состав Будапештской группы войск, отличилась при освобождении Будапешта 13 февраля 1945 года. В марте отбивала наступление вражеских войск у Будапешта, в том числе, поставив тяжёлые орудия на прямую наводку. Затем перешла в наступление, второй раз принимала участие во взятии Секешфехервара, в продолжении наступления поддерживала огнём части, взявшие Веспрем, Эньинг, Мор, Зирез, вступила на территорию Австрии. 30 марта 1945 года приняла участие в освобождении города Залаэгерсег.

Боевые действия закончила в Австрии, в районе населённого пункта Эйсенхюттл, приняла участие во взятии Граца.

Дивизия удостоена 16 благодарностей Верховного Главнокомандующего. 27 воинов формирования удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

В 1960 году на базе 7 адп сформирована 19-я ракетная дивизия в составе РВСН с дислокацией в г. Гайсин, с 1964 года управление дивизии дислоцировалось в пос. Раково г. Хмельницкий. На вооружении дивизии стояли ракетные комплексы средней дальности Р-12 и Р-14, а позднее и МБР УР-100Н и УР-100Н УТТХ (с 1979 года по 1992 год). К 30 декабря 1992 года передана в состав Министерства обороны Украины.

В составе и состав

Командиры 
 Павлов, Александр Фёдорович, с 17.11.1942 по 21.09.1944, полковник, с 16.11.43 генерал-майор артиллерии
 Бобровников, Иван Ефимович, с 25.09.1944 по 09.05.1953, генерал-майор артиллерии

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии 
  Абросимов, Иван Александрович, младший лейтенант, командир взвода управления 320-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.
  Андриенко, Василий Прокофьевич, старший сержант, радист взвода управления 2-го дивизиона 103-го миномётного полка 3-й Свирской миномётной бригады.
  Баринов, Иван Михайлович, старший лейтенант, командир батареи 101-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Горюнов, Николай Фёдорович, старший лейтенант, командир батареи 107-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Гражданкин, Виктор Иванович, полковник, командир 11-й лёгкой артиллерийской бригады.
  Гусев, Николай Прохорович, красноармеец, радиотелеграфист взвода управления 107-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Жайворон, Владимир Игнатьевич, гвардии капитан, командир батареи 103-го миномётного полка.
  Кукин, Аркадий Петрович, сержант, командир орудия 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.
  Кулешов, Анатолий Афанасьевич, капитан, 213-й пушечный артиллерийский полк 17-я пушечная артиллерийская бригада.
  Леушин, Дмитрий Сидорович, красноармеец, радист взвода управления 103-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Мохов, Михаил Иванович, капитан, командир батареи 525-го лёгкого артиллерийского полка 11-й лёгкой артиллерийской бригады.
  Платов, Михаил Михайлович, младший сержант, командир радиотделения батареи 320-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.
  Сельский Семён Петрович, старший лейтенант, командир батареи 101-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Скрыльников, Павел Афанасьевич, младший сержант, радист управления дивизиона 103-го миномётного полка 3-й миномётной бригады.
  Смоляков, Иван Ильич, старший лейтенант, командир батареи 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.
  Фёдоров, Иван Михайлович, сержант, радист 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.
  Хандриков, Лев Борисович, ефрейтор, радиотелеграфист батареи 870-го лёгкого артиллерийского полка.
  Шаповалов, Николай Дмитриевич, красноармеец, радист 877-го гаубичного артиллерийского полка 25-й гаубичной артиллерийской бригады.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру.
 Материалы из личного архива Сунгурова Александра Семёновича, во время войны топовычислителя 2 дивизиона 213 артиллерийского полка.
 Боевой путь дивизии — 31.12.1944

Артиллерийские дивизии прорыва в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году